40. Halowe Mistrzostwa Francji w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 19 i 20 lutego 2011 w Aubière.

Najważniejszymi wydarzeniami czempionatu było poprawienie o jeden centymetr przez Teddy Tamgho jego własnego halowego rekordu świata w trójskoku (z 17,90 na 17,91) oraz ustanowienie nieoficjalnego halowego rekordu globu juniorów młodszych w biegu na 200 metrów – 16-letni Guy-Elphege Anouman pokonał ten dystans w czasie 21,13.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2011 w lekkoatletyce
2011 we Francji
2011